Ветеран военной службы — звание ветерана военной службы, установленное в соответствии со статьёй 5 Федерального закона «О ветеранах».

Условия присвоения звания 

Ветеранами военной службы являются военнослужащие Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, Объединенных Вооруженных Сил государств — участников Содружества Независимых Государств, созданных в соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств, награждённые орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждённые ведомственными знаками отличия, при условии, что общая продолжительность военной службы указанных военнослужащих составляет 20 лет и более, а также военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы. Указанные требования распространяются на военнослужащих, уволенных с военной службы в запас (отставку).

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран военной службы» определяются Президентом Российской Федерации.

Ветеранам военной службы предоставляются определенные законом льготы, как на федеральном, так и на местном уровне. Однако, льготы можно получать лишь по одному основанию (либо выслуга, либо инвалидность), они не суммируются.

Порядок присвоения звания 

Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении порядка и условий присвоения звания „Ветеран военной службы“» от 19 мая 1995 г. № 501 утверждаются прилагаемые порядок и условия присвоения звания «Ветеран военной службы» в соответствии с которыми:
 Звание «Ветеран военной службы» присваивается федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
 Лицо, претендующее на звание «Ветеран военной службы», подает заявление и документы, подтверждающие основания для присвоения звания «Ветеран военной службы», предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах», в соответствующее кадровое или пенсионное подразделение.
 Заявление и необходимые документы в 3-недельный срок направляются для принятия по ним решения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.
 Решение о присвоении звания «Ветеран военной службы» принимается федеральным органом исполнительной власти в месячный срок. В случае отказа в присвоении звания «Ветеран военной службы» соответствующие федеральные органы исполнительной власти сообщают ходатайствующим причины и основания отказа.
 Лицам, которым присвоено звание «Ветеран военной службы», вручается удостоверение ветерана военной службы.

См. также 
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «Ветеран Вооружённых сил Российской Федерации»
 Ветераны Великой Отечественной войны
 Воины-интернационалисты
 Военные инвалиды
 Ветеран труда (звание)

Примечания

Ссылки 
 Федеральный закон «О ветеранах».
 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении порядка и условий присвоения звания „Ветеран военной службы“» от 19 мая 1995 г. № 501

Военное право
О военных